Civilization (computerspelserie) - een turn-based strategy computerspelserie van Sid Meier.
Sid Meier's Civilization - Het eerste deel van de serie.
Civilization (film) - De film uit 1916.
Civilization (bordspel) - Het bordspel, ontworpen door Francis Tresham (1980).
Civilization (Star Trek) - aflevering van Star Trek: Enterprise